Facel Vega 'Facel II' — французький автомобіль, вироблявся Facel Vega між 1962 і 1964 роками.
у 1962 році компанія опинилася перед перспективою банкрутства. Facel II мав стати останньою спробою компанії створити розкішний автомобіль. Жан Данінос, президент, сказав про Facel II: «HK 500 був найцікавішим автомобілем, який ми коли-небудь виготовляли, але Facel II був на сьогоднішній день найкращим. Він був абсолютно елегантним».

Автомобілі, що з'явилися 1962
Автомобілі Франції